Konstantin Tih av Bulgarien, död 1277, var Bulgariens regent från 1257 till 1277.

Referenser

Födda okänt år 
Avlidna 1277
Män
Bulgariens regenter
Personer i Bulgariens historia
Personer från Skopje